Logo (aus griechisch Lógos ‚Lehre, Wort, Rede, Sinn‘) steht für:

 Logo (Zeichen), ein grafisch gestaltetes Zeichen zur Kennzeichnung eines Unternehmens, einer Organisation, Veranstaltung u. Ä.

Logo als Eigenname steht für:

 Logo (Nigeria), Local Government Area im Bundesstaat Benue, Nigeria
 Logo (Diskothek), einen deutschlandweit bekannten Club in Bochum
 Logo (Fernsehsender), einen Fernsehsender von MTV
 Logo (Getränkemarkt), Handelskette für Getränkemärkte
 Logo (Hamburg), Musikclub in Hamburg
 Logo (Nachrichtensendung), ZDF-Nachrichtensendung für Kinder (KiKA, ZDFtivi)
 Logo (Programmiersprache), speziell für Anfänger konzipiert
 Black Box (Spiel), ein Logikspiel von Eric W. Solomon (ursprünglicher Name)
 Logo (SPS), programmierbares Steuerungsgerät der Firma Siemens
 Honda Logo, ein Automodell
 Logo (Band), DDR Pop-Rock-Band (1983–1987)

LOGO steht für:
 Flugplatz Niederöblarn, nach dem ICAO-Code

Siehe auch:

LOGO